Municipio de Jordan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jordan (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Jordan (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Jordan (condado de Jasper, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Jordan (condado de Warren, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Jordan (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Jordan (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Jordan (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Jordan (condado de Hickory, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Hickory.
 Municipio de Jordan (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Jordan (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Jordan (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Jordan (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.